Gravenhurst (Bedfordshire), een plaats in het Engelse Bedfordshire
 Gravenhurst (Ontario), een plaats in het Canadese Ontario
 Gravenhurst (band), band van de Engelse singer-songwriter Nick Talbot